Николай Сергеевич Марто́н () — советский российский актёр. Народный артист РСФСР (1986).Народный артист России (2019)

С 1962 года служит в Александринском театре.

Биография 
Родился в селе Мотыжин под Киевом. Отец — Сергей Павлович Мартон. После смерти мамы в 1940 году переехали в Киев. Во время Великой Отечественной войны снова вернулись в Мотыжин. В школе занимался в кружке самодеятельности.

После 7 классов пошёл учиться в Киеве в ремесленное училище. В 1954 году поступил в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, который окончил в 1958 году.

Работал в Крымском русском драматическом театре имени М. Горького в Симферополе, где за четыре сезона сыграл более 20 ролей.

В 1962 году после того, как во время гастролей Крымского театра в Ленинграде Леонид Сергеевич Вивьен увидел Уриэля Акосту в исполнении Мартона, артист получил приглашение поступить в труппу Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. За годы работы в Пушкинском театре Николай Мартон сыграл более 90 ролей.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов Николай Мартон вёл на Всесоюзном радио музыкальную передачу «Ритмы планеты».

Актёрские работы в театре 

 1963 — «Скупой рыцарь» А. С. Пушкина («Маленькие трагедии») — Альбер
 1964 —  «Мария Тюдор», драма Виктора Гюго — Фабиано Фабиани
 1966 — «Жизнь Сент-Экзюпери», пьеса Л. Малюгина — Антуан де Сент-Экзюпери
 1976 — «Дети солнца» М. Горького — Вагин
 1978 — «Иванов» А. П. Чехова — Шабельский
 1984 — «Маленький вокзальчик» Б. Фелона — Эльберт
 «Фельдмаршал Кутузов» — Наполеон
 «Аэропорт» — 1-й пилот
 «Жиды города Питера» — Кирсанов
 «Лисистрата» — Советник
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — граф де Гиш
 «Дон Педро» (антреприза)
 1990 — «Свои люди — сочтёмся!» А. Н. Островского — Сысой Псоич Рисположенский
 1993 — «Колпак с бубенчиками» Л. Пиранделло — Чампа
 1995 — «Чёрт» Ференца Мольнара (режиссер Владимир Петров) — Доктор Ковач 
 1998 — «Женитьба» Н. В. Гоголя — Анучкин
 2001 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс
 2002 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Земляника
 2005 — «Петербург» (режиссёр А. Могучий) — Аполлон Аполлонович Аблеухов
 2006 — «Живой труп» Л. Н. Толстого — князь Абрезков
 2007 — «Иваны» по Н. В. Гоголю — Иван Иванович Перерепенко
 2008 — «Садоводы» М. Исаева — Семён
 2009 — «Ксения. История любви» В. Леванова — Смерть
 2009 — «Изотов» М. Дурненкова — Ангел-фокусник
 2010 — «Цари» Х. Кортасара — царь Минос
 2014 — «Конец игры» — "Нагг"
 2014 — «Счастье» — "Дед Фёдор"
 2014 — «Маскарад. Воспоминания будущего» — "Неизвестный"
 2015 — «Третий выбор» — "Сергей Дмитриевич Абрезков"
 2016 — «Новое время» — "Философ"
 2017 — «Мамаша Кураж и ее дети» — "Рассказчик"

Актёрские работы в кино 

 1964 — «Два брата» — Александр Радин
 1965 — «Залп „Авроры“»
 1966 — «Зимнее утро» — немецкий офицер
 1967 — «Женя, Женечка и „катюша“» — штурмбаннфюрер СС 
 1967 — «Мятежная застава» — Иванов
 1968 — «Интервенция» — французский капитан Симон 1976 — «Звезда пленительного счастья» — граф Орлов 1977 — «Убит при исполнении» — Исмет-Паша 1980 — «Корпус генерала Шубникова» — Кейтель 1980 — «Опасное путешествие» — Окленд 1980 — «Рафферти» — Тилден 1980 — «Служу Отечеству» 
 1980 — «Я — актриса» — Бравич 1981 — «20 декабря» — Духонин 1986 — «Товарищ Иннокентий» — Рачковский 1986 — «Прекрасная Елена» — Агамемнон 1988 — «Физики» — миссионер Оскар Розе 1991 — «Дело Сухово-Кобылина» — Василий Александрович Сухово-Кобылин 1991 — «Шаги императора» — Саблуков 1992 — «Две дуэли» — Крейн-старший 1996 — «Вовкулакия, или Загадка доктора Никодима»
 1996 — «Недотёпы»
 1998 — «Серебряные головы» — профессор 1998 — «Улицы разбитых фонарей.Страховочный вариант» — Марк Сергеевич Синицин
 2001 — «Убойная сила-2» — швейцарец 2001—2004 — «Чёрный ворон» — Шон МакДенниш 2002 — «Время любить» 
 2002 — «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» — Френк Эрскин 2003 — «Бандитский Петербург-4 (Арестант)» — Дитер Фогельзанг 2003 — «Не ссорьтесь, девочки» (11 серия) — дед Эдика, Дмитрий Иванович 2003 — «Улицы разбитых фонарей — 5» — Пакканен 2004 — «Конвой PQ-17» — Дадли Паунд 2004 — «Шахматист» — Сидор Васильевич Романов 2005 — «Прямохождение» — Хадинов 2005 — «Риэлтор» — Наум Ренатович, хирург 2006 — «Коллекция» — Либерман 2007 — «Сезон дождей» — масон 2007 — «Сонька — Золотая Ручка» — Блювштейн-отец 2006 — «Тени прошлого» — Семён Петрович Львов 2007 — «Янтарный барон» — Вальтер фон Дорст 2008 — «Взятки гладки» 
 2008 — «Дилер» — Бад 2010 — «Золотое сечение» — Андре Перро 2013 — «Хуторянин» — Сурен Степанович Гамбарян 2013 — «Шерлок Холмс» — Бишоп 2018 — «Лачуга должника» — информолог Озвучивание 
 1980 — Лесная сказка (фильм-спектакль)
 1978 — Каныбек — Джигит Джолой Награды и премии 
 1960 — Медаль «За трудовую доблесть» (24 ноября 1960 года) — отмечая выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и искусства и в связи с декадой украинской литературы и искусства в гор. Москве.
 1978 — Заслуженный артист РСФСР (16 ноября 1978 года) — за заслуги в области советского театрального искусства.
 1986 — Народный артист РСФСР (18 ноября 1986 года) — за заслуги в развитии советского театрального искусства.
 2006 — Орден Почёта (17 апреля 2006 года) — за большой вклад в развитие театрального искусства и достигнутые творческие успехи.
 2009 — «Золотой Софит» — «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга»
 2011 — Благодарность Президента Российской Федерации (14 июля 2011 года) — за большие заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность 2015 — Орден Дружбы (22 октября 2015 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность 2016 — Премия «Золотая маска» за лучшую роль второго плана в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего» Александринского театра
 2019 — Заслуженный артист Республики Крым (5 августа 2019 года) — за вклад в развитие культурных связей между Республикой Крым и г. Санкт-Петербургом, высокое профессиональное мастерство и в связи с 85-летием со дня рождения 2019 — Почётный знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
 2020 — Орден Александра Невского (21 сентября 2020 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Народный артист России (2019)

 Книги 
 Мне отчаянно везло! : (воспоминания) / Николай Мартон ; [собеседник Е. К. Соколинский]. — Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2017. — 254, [1] с., [24] л. ил. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9909005-5-4.

 Примечания 

 Литература 
 Забозлаева Т. Б.''  Николай Мартон. — СПб, 1994. — 82 с., [9] л. портр. —  ISBN 5-86379-009-1.

Ссылки 
 Н. С. Мартон на сайте Александринского театра
 Е. Соколинский. Князь из Мотыжино // Империя драмы. № 5. март 2007 года

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Лауреаты премии «Петрополь»
Актёры Санкт-Петербурга